Johann Georg Kulmus (1680–1731) – gdański lekarz
 Johann Adam Kulmus (1689–1745) – gdański lekarz, anatom i przyrodnik